Ogni Stato possiede un diverso sistema di tassazione e una diversa modalità di prelievo per finanziare la spesa pubblica. Tuttavia è possibile confrontare la differente pressione fiscale apparente rapportando il gettito fiscale totale di ciascun Paese al suo prodotto interno lordo (PIL). Di seguito viene riportata una lista di Stati e il loro gettito fiscale rapportato al PIL. I dati sono raccolti dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e da Eurostat e si riferiscono all'anno 2019. In generale la pressione fiscale tende ad essere maggiore negli Stati ad elevato stato sociale e/o con inefficienze nella spesa pubblica.

Note

Altri progetti 

gettito fiscale in rapporto al PIL